

Піщанка — альтернативна назва села Піщатка

Піщанка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Піщанка — село, Самарський район, Східноказахстанська область
 Піщанка — село, Узункольський район, Костанайська область

Піщанка — селище, Білохолуницький район, Кіровська область
 Піщанка — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Піщанка — присілок, Орічівський район, Кіровська область

Піщанка — селище міського типу, Вінницька область, Піщанський район
 Піщанка — село, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Піщанка — село, Житомирська область, Житомирський район
 Піщанка — село, Полтавська область, Зіньківський район
 Піщанка — село, Харківська область, Дворічанський район
 Піщанка — село, Харківська область, Красноградський район
 Піщанка — село, Чернігівська область, Сновський район
 Піщанка — річка в Харківській та Полтавській областях
 Піщанка — ландшафтний заказник місцевого значення в Карлівському районі Полтавської області

 Піщанка — колишнє село в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, зняте з обліку рішенням Чернігівської обласної ради 10 квітня 2009 року